Відображення із наслідуванням () — шаблон проєктування, який описую структуру класів відображення ієрархії наслідування.

Опис 

При роботі із ієрархією об'єктів, які реалізують наслідування, необхідно зменшити об'єм коду, який використовується для запису і читання зі сховища, а також надати абстрактні та конкретні методи для роботи із даними.

Не зважаючи на те який спосіб наслідування реалізований зі сховищем (або образу декілька) опишемо структуру яка однакова для всіх.

Реалізація 

Нехай дана ієрархія об'єктів.

Опишемо абстрактний клас для відображення зі структури в пам'яті до доменного об'єкта.

Кожний клас ієрархії повинний реалізувати свою логіку відображення.

Класи відображення наслідують у тому ж порядку, що і оригінальна ієрархія та при потребі перевикористовують логіку.

Заховаємо вищеописані класи за фасадом, який буде доступний користувачу.

Див. також 
 Успадкування (програмування)
 Наслідування з однією таблицею
 Наслідування з таблицею для кожного класу
 Наслідування з таблицею для кожного конкретного класу

Джерела 
 Inheritance Mappers 

Вимоги до програмного забезпечення
Моделювання даних
Шаблони проєктування програмного забезпечення